Le maelstrom est le nom donné à un puissant tourbillon qui se forme dans la mer ou dans un fleuve.

Le mot peut également faire référence :
 au film canadien Maelstrom de Denis Villeneuve, sorti en 2001.
 au jeu vidéo Maelstrom de stratégie en temps réel sorti en 2007.
 au jeu de figurines VOR: The Maelstrom.
 au roman Maelström est le titre d'un roman de science-fiction écrit par Peter Watts.
 au super-vilain  de l'univers Marvel Comics Maelstrom.
 à l'attraction Maelstrom du parc Epcot.
 à l'artiste électro Maelstrom

N&R